Ю́рий Серге́евич О́сипов:
 Осипов, Юрий Сергеевич (род. 1936) — российский математик и механик, педагог, академик РАН, президент РАН (1991—2013).
 Осипов, Юрий Сергеевич (род. 2000) — российский боксёр-любитель.